Osculum Obscenum — второй студийный альбом шведской группы Hypocrisy, выпущенный в 1993 году лейблом Nuclear Blast.

Обложку для альбома создал Wes Benscoter. Композиция «Black Metal» является кавер-версией одноимённой композиции группы Venom.

В 1996 году альбом был переиздан в формате диджипак с добавлением восьми дополнительных композиций: первые четыре с EP Inferior Devoties (среди них кавер-версия композиции «Black Metal» группы Venom), остальные с EP Pleasure of Molestation.

Лирическая составляющая альбома продолжала развиваться, как и в прошлом альбоме, в направлении антихристианства и сатанизма, однако, при этом, добавились тексты песен, посвящённые оккультизму, чёрной магии и извращённой романтике.

Список композиций

Участники записи 
 Магнус Броберг — вокал
 Петер Тэгтгрен — гитара, клавишные
 Микаэль Хэдлунд — бас
 Ларс Соке — ударные

Примечания 

Альбомы Hypocrisy
Альбомы Nuclear Blast Records